Purismus (lat.: purus = „rein“; frz.: le purisme = „der Purismus“) bezeichnet eine Geisteshaltung, die nach Reinheit geistiger Schöpfungen, der Motive oder nach Funktionalität strebt, im besonderen:

 Entfernung von und Sicherung vor fremden Elementen in einer Sprache, siehe Sprachpurismus
 eine Geisteshaltung in Kunst und Ästhetik, siehe Purismus (Kunst)
 eine Kunstrichtung des frühen 20. Jahrhunderts, siehe Purismus (Kunstrichtung)

Siehe auch:
 Puritanismus